La Guerre des nerfs (War and Pieces), court métrage d’animation de Chuck Jones et Maurice Noble, sorti en 1964 ;
 La Guerre des nerfs (Eminent Domain), film britannique de John Irvin, sorti en 1991 ;
 La Guerre des nerfs (Pinciotti vs. Forman), sixième épisode de la saison 4 de That '70s Show, diffusé en 2001 ;
 La Guerre des nerfs (Secret Boyfriend), sixième épisode de la saison 7 de Malcolm, diffusé en 2005 ;
 S. & B. : La Guerre des nerfs (Poison Ivy), troisième épisode de la saison 1 de Gossip Girl, diffusé en 2007 ;
 Guerre des nerfs (Charlie and Kate Battle Over a Patient), quatrième épisode de la saison 1 d’Anger Management, diffusé en 2012 ;
 La Guerre des nerfs (Holy War), sixième épisode de la saison 1 de Papa a un plan, diffusé en 2016.